La temporada de 1972 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la 24.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Desarrollo y resultados 
Un año más, el campeón Giacomo Agostini consiguió dos títulos más, alcanzando ya los 11 Mundiales, siete consecutivos en 500cc con la MV Agusta. En 350cc, la lucha con el finlandés Jarno Saarinen fue un poco más dura. El escandinavo consiguió tres victorias, incluida la del Gran Premio de Alemania en el peligroso recorrido de Nürburgring. La fábrica Yamaha ganaría su primer Gran Premio en 500cc con Chas Mortimer en el Gran Premio de España.

Saarinen también consiguió una doble victoria en el Gran Premio de Checoslovaquia sumando también la victoria de 250cc. La amenaza de la Yamaha de Saarinen fue tan fuerte que la fábrica dominante anterior de MV Agusta se vio obligada a producir una nueva motocicleta de 350 cc para Agostini.

En la categoría de 250cc, Saarinen ganaría el Mundial después de una sufrida lucha con Renzo Pasolini y Rod Gould. Ángel Nieto consiguió el doble título de 125cc y 50cc con Derbi justo antres de que la escudería española anunciase su retiro de las carreras del Mundial.

En el calendario inicial, estaba prevista la disputa del Gran Premio del Úlster de Motociclismo para el 19 de agosto pero fue cancelado por los hechos del Domingo sangriento y ya posteriormente sería apartado definitivamente del calendario mundial.

Ésta sería la última vez que Alemania del Este acogería un Gran Premio, Los funcionarios del SED, se mostraron preocupados por los cantes Das Lied der Deutschen (el himno nacional de Alemania Occidental) después de la victoria de Dieter Braun en la temporada anterior, por lo que limitaron la entrada de los nacionales a partir de 1973.

Calendario y resultados

Resultados

500cc 

{|
|

350cc 

{|
|

250cc 
{|
|

125cc

50cc

Referencias

Enlaces externos 

 Historia y palmarés del Mundial de Motociclismo

Deportes de motor en 1972
1972